Шотландский Первый Дивизион 1949/1950 () — 53-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 10 сентября 1949 года и закончился 1 мая 1950 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1949/1950
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1949 году
Спорт в Шотландии в 1950 году